Думата мерудия се използва в няколко значения:

 Друго име за шарена сол
 Друго име за сминдух – използва се с това значение в Североизточна Дунавска България (Силистренско, без Русе и Русенска област); в Бесарабия и при Банатските българи в Румъния.
 Друго име за копър – в западни части на Северозападна България, на български в Западните покрайнини, както и на сръбски книжовен език (с произношение: мирудия, мируджия, а на сръбски книжовен – Мирођија)
 Като друго име за копър в Република Северна Македония (на македонска литературна норма – миродија, мирудија)
 Като общо наименование за зелени подправки, често в множествено число (мерудии)
 Друго име за магданоз, това название се използва в диалекта на търновска и русенска област. Също и в северозападния край.